Maksim Zhavnerchik (en biélorusse : ), né le  à Salihorsk en Biélorussie, est un footballeur international biélorusse. Il évolue comme défenseur au FK Dinamo Minsk .

Biographie

Club

Sélection 
Le , il est appelé pour la première fois en équipe de Biélorussie par Bernd Stange pour un match amical contre le Canada (défaite 1-0). 

Il compte 9 sélections et 0 but avec l'équipe de Biélorussie depuis 2011.

Palmarès

En club 
 BATE Borissov :
 Champion de Biélorussie en 2006, 2007 , 2008, 2015, 2016 et 2017
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2006 et 2015

 Kouban Krasnodar :
 Champion de Russie de D2 en 2010

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international biélorusse
Joueur du FK BATE Borisov
Joueur du Kouban Krasnodar
Joueur du Chakhtior Salihorsk
Joueur du FK Dinamo Minsk
Naissance en février 1985
Naissance à Salihorsk